Пескера-де-Дуэро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 55,98 км². Население — 526 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км. В окрестностях расположены наиболее престижные виноградники аппелласьона Рибера-дель-Дуэро.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида